fraza w muzyce – fragment utworu muzycznego
 fraza w lingwistyce – związek wyrazów
 fraza w fonologii – zwykle definiowana jako grupa wyrazów fonologicznych będąca składnikiem struktury prozodycznej wypowiedzi
 fraza (programowanie) – opcjonalny fragment większej jednostki składniowej
 „Fraza” – ogólnopolskie czasopismo literacko-artystyczne publikowane w Rzeszowie